Ingonde est un prénom porté par deux personnalités :

 Ingonde, reine des Francs par son mariage avec Clotaire Ier ;
 Ingonde, petite-fille de la précédente, princesse d'Espagne par son mariage avec Herménégilde.

Homonymie de patronyme